Ива́н Ива́нович Ивано́в (1922, Петроград — 1992, Карагандинская область) — передовик советского сельскохозяйственного производства, комбайнер совхоза «Новый путь» Осакаровского района Карагандинской области Казахской ССР, Герой Социалистического Труда (1972). Инвалид Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 14 сентября 1922 года в Петрограде в семье токаря Путиловского завода Ивана Устиновича Иванова и его жены Анны Ивановны (отец позже погиб на фронте, мать умерла в блокированном Ленинграде). Проживал на Ярославской улице, дом 13. После окончания школы поступил в Ленинградский судостроительный техникум, так как с детства мечтал о море. Был членом ВЛКСМ.

В Красной армии с мая 1941 года. С первого же дня Великой Отечественной войны — в действующей армии. Воевал стрелком в подразделениях 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии Ленинградского и Волховского фронтов в районе Невской Дубровки, на Невском пятачке, где получил тяжёлое ранение. Пройдя курс лечения в госпитале, вернулся в строй. Следующее ранение, полученное 14 ноября 1942 года от немецкой мины, которая взорвалась в нескольких метрах от бойца, оказалось ещё более серьёзным. И. И. Иванов, находившийся без сознания, был эвакуирован на правый берег Невы. Последовала долгая череда операций в различных тыловых госпиталях. В результате развившейся гангрены ему ампутировали левую голень и половину правой стопы. Были изготовлены протезы, на которых И. И. Иванову пришлось учиться ходить заново. В ноябре 1943 года комиссован из армии как инвалид II группы.

Выписавшись из госпиталя в Алма-Ате, И. И. Иванов отправился в Караганду с целью поступить работать на завод. Но там в связи с ослабленным здоровьем ему порекомендовали обустраиваться на селе. Прибыв в 1943 году в село Коллективное Осакаровского района, в отделение совхоза «Новый путь», он, несмотря на инвалидность, стал просить работу. И. И. Иванову сперва выделили лошадь, научили с ней обращаться, и он начал работать ездовым, подвозя воду в колхозные бригады, на животноводческие фермы. Трудился также в полеводческой бригаде, ходил за плугом, был косарем. На току он увидел огромные горы зерна, и у него, не понаслышке знакомого с блокадным голодом, возникло желание выращивать хлеб самому. Сперва он скрытно стал осваивать трактор. Затем уговорил бригадира сделать его прицепщиком, в 1954 году окончил курсы трактористов и наконец в 1957 году освоил комбайн. По воспоминаниям бывшего первого секретаря Осакаровского райкома партии Д. А. Чернова, И. Иванову работать приходилось нелегко:

Протезы носил. Как сейчас помню, работал Иванов стоя почему-то. В кабине трактора возил длинную палку-посох, обмотанную тряпкой. А за кабиной у него ведро болталось с мазью Вилькинсона. И вот устанет, бывало, остановится, обувь свою протезированную скинет, побултыхает палкой в ведре и мазью этой тягучей, коричневой свои культи смажет. А после прямо на эту жижу обувь опять натянет и дальше пашет.

В 1966 году И. И. Иванов вступил в КПСС.

За годы своей работы в совхозе он в совершенстве освоил многие марки тракторов и комбайнов, внёс целый ряд рационализаторских предложений по улучшению узлов и агрегатов сельхозтехники, стал наставником молодых механизаторов, завоевал звание «Ударник коммунистического труда». Он ежегодно перевыполнял свои социалистические обязательства, скашивая 500—700 гектаров зерновых и намолачивая по 350—500 тонн хлеба. Выработку на тракторе он доводил до 1500—2000 га при  VIII пятилетку (1966—1970) он выполнил за три года, убрав хлеба́ с площади  Особенно успешным для комбайнера стал 1972 год: он убрал хлеба́ на  и намолотил  зерна.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972 года «за большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна… и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая» Ивану Ивановичу Иванову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Всесоюзную известность имя И. И. Иванова приобрело 15 марта 1974 года, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, выступая на торжественном заседании в Алма-Ате, посвящённом 20-летию освоения целинных земель, дал высокую оценку его боевым и трудовым подвигам. Герою тогда был вручён личный подарок от генсека — барельеф с изображением крейсера «Аврора» и выгравированной дарственной надписью: «Знатному механизатору Герою Социалистического Труда тов. Иванову Ивану Ивановичу от Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Леонида Ильича в честь 20-летия освоения целинных земель. 15 марта 1974 г. Город Алма-Ата». В 1978 году он был упомянут и в книге Брежнева «Целина».

И. И. Иванов неоднократно избирался членом парткома совхоза, членом райкома Компартии Казахстана, депутатом Октябрьского сельского и Осакаровского районного Советов народных депутатов. В 1974—1984 годах он был депутатом Верховного Совета СССР 9—10-го созывов. Делегат XXV съезда КПСС (1976).

В апреле 1974 года, в дни XVII съезда ВЛКСМ, И. И. Иванову довелось повстречаться в Москве с человеком, на которого он равнялся всю свою послевоенную жизнь — Героем Советского Союза Алексеем Маресьевым, а также с другим Героем Социалистического Труда, первоцелинником Л. М. Картаузовым, также потерявшим на войне ноги. Тогда же он впервые за 32 года посетил свой родной город, побывал на Невском пятачке и на Пискарёвском кладбище, где похоронили его мать. Тогда же земляки с Кировского завода подарили И. И. Иванову именной трактор К-701, которым он потом очень гордился.

В 1975 году об И. И. Иванове был снят документальный фильм, позже в московском издательстве «Колос» вышла книга «Продолжение подвига».

Автор книги «От первых палаток» (Алматы: Изд-во «Кайнар», 1978. — 150 с.).

В 1983 году И. И. Иванов вышел на пенсию. Умер 30 марта 1992 года на 70-м году жизни.

Семья 
Жена Евгения Егоровна Иванова (род. 1921), работала в совхозе дояркой. Три дочери и десять внуков.

Память 
В Осакаровском районе был учреждён переходящий Приз имени Иванова для награждения лучших комсомольско-полеводческих бригад. Именем Героя называли пионерские отряды в школах.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (13.12.1972)
 два ордена Ленина (1966, 13.12.1972)
 орден Октябрьской революции (24.12.1976)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Отечественной войны II степени (06.11.1947)
 медали СССР
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР

Примечания

Литература 
 Головченко С. Люди-легенды Осакаровского района. — Осакаровка, 2013.
 Календарь знаменательных дат за 2012 год. — Осакаровская районная библиотека, 2011. 
 Коньков В. Ф. Храбрейшие из храбрых / В кн.: Время далёкое и близкое. — Гл. VI. — М.: Воениздат, 1985. — 208 с.
 Одинцова А. Карагандинский герой Иван Иванов: легенды и мифы // Наша ярмарка. — Караганда. — 2003. — № 35 (29.08.2003). — С 4—5.
 Иванов Иван Иванович, худ. Кручинина А. Г., набор открыток, серия «Герои наших дней», 1974

Ссылки 
 

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Инвалиды Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны